Viaggio steht für:
 Die Reise nach Palermo (Originaltitel: Il viaggio), italienisches Liebesdrama (1974)
 Fiat Viaggio, Automodell der Marke Fiat
 Viaggio Air, bulgarische Fluggesellschaft
 Viaggio und Viaggio Next Level, Züge von Siemens Mobility